

Clubs brésiliens de football 
 Ferroviário Atlético Clube basé à Fortaleza dans l'État du Ceará.
 Ferroviário Atlético Clube basé à Maceió dans l'État de l'Alagoas.